Flavius Cresconius Corippus - urodzony w Afryce epicki poeta rzymski z VI wieku n.e.; autor dwóch poematów: 
 De laudibus Iustini Augusti libri IV (panegiryk na cześć cesarza Justyna II w ośmiu księgach) 

 Johannidos sive de bellis Lybicis libri VIII (epos o wojnie prowadzonej przez prokonsula Johannesa Troglitę przeciw Maurom i Wandalom w czterech księgach)

Przypisy

Bibliografia 
 

Pisarze łacińscy starożytnego Rzymu
Poeci języka łacińskiego
Poeci VI wieku